Грашот има више значења:
 Округ Грашот (Мичиген)
 Грашот (Висконсин)
 Грашот (Охајо)